Леудегизил (; умер в ) — епископ Реймса (631—641).

Биография 
Основным историческим источником о жизни Леудегизила является «История Реймсской церкви» Флодоарда.

Согласно сведениям этого источника, Леудегизил происходил из знатной семьи. Его братом был епископ Лана Атолл. В 631 году Леудегизил был избран главой Реймсской епархии, став здесь преемником скончавшегося 20 октября епископа Соннатия. В 633 году епископ Реймса возглавлял церемонию интронизации нового епископа Камбре . Сохранились несколько хартий Леудегизила, в том числе, об обмене земельными участками с другим епископом.

Леудегизил умер в 641 году. Средневековые каталоги глав Реймсской епархии ошибочно упоминают среди его преемников епископов Флавия, Сильвия и Этерия. В действительности, преемником Леудегизила был избран епископ Ангельберт.

Примечания

Литература 
 

Епископы Реймса
Епископы VII века